Jim Clark est le nom de plusieurs personnalités :
 Jim Clark (1936-1968), coureur automobile écossais et champion du monde de formule 1 ;
 Jim Clark (1931-2016), monteur britannique ;
 Jim Clark (1944-), entrepreneur américain, fondateur de Silicon Graphics, Netscape Communications, myCFO et Healtheon ;
Jim Clark (1922-2007), sheriff du Comté de Dallas (Alabama), opposé à la déségrégation.